Суперкубок Франции по футболу 2010 года () — 15-й розыгрыш Суперкубка Франции, ежегодного футбольного матча, в котором встречаются чемпион Лиги 1 и обладатель Кубка Франции предыдущего сезона. Матч состоялся 28 июля 2010 года на стадионе «7 ноября» в Радесе, Тунис. Во второй раз подряд Суперкубок разыгрывался за пределами Франции.

В матче встретились чемпион Франции сезона 2009/10 «Марсель» и обладатель Кубка Франции 2009/10 года «Пари Сен-Жермен». Матч обслуживал судья из Туниса — Ауаз Трабелси

Обладателем суперкубка Франции стал «Марсель», выигравший у «Пари Сен-Жермен» в серии послематчевых пенальти (основное время матча — 0:0).

Отчёт о матче

Примечания

Ссылки

См. также 
 Чемпионат Франции по футболу 2009/2010
 Кубок Франции по футболу 2009/2010

2010
Франция
Июль 2010 года
События 28 июля
Футбольные соревнования в Тунисе
Матчи ФК «Пари Сен-Жермен»
Спорт во Франции в 2010 году
2010 год в Тунисе
Радес